Vickers R100, un dirigibile rigido prodotto dalla britannica Vickers
BMW R100, moto
Mazda R100, un'automobile
Radeon R100, un microprocessore grafico
NEC R100, un robot per bambini